River Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 River Falls (Alabama)
 River Falls (South Carolina)
 River Falls (Wisconsin)
 River Falls (Town), Wisconsin
 River Falls Township im Pennington County, Minnesota